

Musica
Tarkus – album degli Emerson, Lake & Palmer del 1971
Tarkus – brano musicale degli Emerson, Lake & Palmer del 1971
Tarkus – gruppo musicale hard rock peruviano
Tarkus – album dell'omonimo gruppo musicale del 1972

Altro
Tarkus – personaggio del manga e anime Le bizzarre avventure di JoJo